Vereinigung steht für:

 Personenvereinigung, eine Form der rechtlichen juristischen Person
 freiwillige Vereinigung, organisationssoziologische Kategorie
 in der mathematischen Mengenlehre das Zusammenfassen von Elementen, siehe Vereinigungsmenge
 sexuelle Vereinigung, siehe Geschlechtsverkehr
 Verbindung mehrerer Grundstücke zu einem einzigen Grundbuchgrundstück, siehe Grundstück #Umfang des Grundstücks 
 Grube Vereinigung, Grube bei Katzwinkel, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Akademische Vereinigung